Соревнования по поло на Олимпийских играх проводились в 1900, 1908, 1920, 1924 и 1936 годах.

Медалисты

Участники 

Поло на Олимпийских играх